Het Europees kampioenschap curling voor mannen 2012 werd van 8 tot en met 15 december 2012 gehouden in het Zweedse Karlstad. Noorwegen verdedigde zijn titel, maar het gastland versloeg de titelverdediger in de finale en werd voor de zevende keer Europees kampioen.

Overzicht 
Het was de 38ste editie van het Europees kampioenschap, en de vierde die in Zweden werd georganiseerd. De top acht van het voorbije EK mocht ook dit jaar aantreden in de A-divisie. De B-divisie bestond uit de twee degradanten van de A-groep van 2011, de twee stijgers van de C-groep van 2012 en twaalf landen die ook vorig jaar in de B-divisie zaten. De C-divisie bestond dit jaar uit zeven landen. Het kampioenschap voor C-landen werd van 5 tot en met 10 oktober afgewerkt in het Turkse Erzurum, zodat de twee stijgers van deze groep konden deelnemen aan het B-kampioenschap in december.

De finale van het Europees kampioenschap werd gespeeld op 15 december tussen Noorwegen en Zweden. Na een gelijk opgaande beginfase sloeg Zweden toe in de laatste drie ends. Het gastland won met 8-5 en werd zo voor de zevende keer Europees kampioen.

A-divisie

Groepsfase

Negende speelronde 
Woensdag 12 december 2012, 19:00 uur

Woensdag 12 december 2012, 19:00 uur

Woensdag 12 december 2012, 19:00 uur

Woensdag 12 december 2012, 19:00 uur

Woensdag 12 december 2012, 19:00 uur

Challenges

Derde challenge 
Zaterdag 15 december 2012, 14:00 uur

Finland plaatst zich voor het wereldkampioenschap curling 2013.

Play-offs

Halve finale 
Vrijdag 14 december 2012, 13:00 uur

Derde plaats 
Vrijdag 14 december 2012, 20:00 uur

Finale 
Zaterdag 15 december 2012, 15:00 uur

B-divisie

Groepsfase

Groep A

Negende speelronde 
Woensdag 12 december 2012, 16:00 uur

Woensdag 12 december 2012, 16:00 uur

Woensdag 12 december 2012, 16:00 uur

Woensdag 12 december 2012, 16:00 uur

Groep B

Negende speelronde 
Woensdag 12 december 2012, 08:00 uur

Woensdag 12 december 2012, 08:00 uur

Woensdag 12 december 2012, 08:00 uur

Woensdag 12 december 2012, 08:00 uur

Tiebreak 
Woensdag 12 december 2012, 20:00 uur

Play-offs

Halve finale 
Vrijdag 14 december 2012, 08:00 uur

Derde plaats 
Vrijdag 14 december 2012, 13:00 uur

Finale 
Vrijdag 14 december 2012, 13:00 uur

Finland en Letland plaatsen zich voor de A-divisie van 2013.

C-divisie

Groepsfase

Negende speelronde 
Maandag 8 oktober 2012, 19:00 uur

Maandag 8 oktober 2012, 19:00 uur

Maandag 8 oktober 2012, 19:00 uur

Tiebreak 
Woensdag 9 oktober 2012, 12:00 uur

Play-offs

Finale 
Dinsdag 9 oktober 2012, 18:00 uur

Voorronde 
Dinsdag 9 oktober 2012, 18:00 uur

Tweede plaats 
Woensdag 10 oktober 2012, 10:00 uur

Turkije en Kroatië plaatsen zich voor de B-divisie.

Eindstand

Externe links 
Officiële website Karlstad 2012
Officiële website Erzurum 2012

2012
Curling in 2012
Sport in Karlstad
Curling